Примера дивисьон 1957/1958 ()  — 15-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1957/1958
Мексика
Мексика
1957 год в Мексике
1958 год в Мексике